Lime, citrusféle
 Lime, Arvingarna-album
 Lime, kanadai együttes
 Lime, település az USA Oregon államában